Ово је списак аеродрома у Азербејџану коришћених у путничком саобраћају, сортираних према њиховој локацији. У Азербејџану тренутно постоји 7 аеродрома за међународне летове.



Списак аеродрома 

Називи аеродрома подебљани означавају аеродроме са редовним ваздушним саобраћајем.

Види још 
 Саобраћај у Азербејџану
 Списак авио-компанија у Азербејџану

Референце 

 
  - includes IATA codes

Спољашње везе 

 CIA World Factbook: Azerbaijan - Transportation 
 World Aero Data: Airports in Azerbaijan
 The Airport Guide: Airports in Azerbaijan
 Great Circle Mapper: Airports in Azerbaijan
 FallingRain.com: Airports in Azerbaijan